Barking Dogs est un groupe franco-britannique de rock alternatif (années 1980-90).
 Barking Dogs est un groupe de street-punk allemand d'extrême-droite (années 1990 à aujourd'hui).
 Barking Dogs (1998) est le premier roman de